Otti bezeichnet: 
 Nissan Otti, japanischer Kleinstwagen

Otti ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Otti, Schweizer Wissenschaftler
 Vincent Otti (um 1946–2007), ugandischer Rebellenführer

Otti ein weiblicher Vor- oder Spitzname, Kurzform von Ottilie oder Ottilia:
 Otti Berger (1898–1944), deutsche Textilkünstlerin und Weberin am Bauhaus
 Otti Geschka (* 1939), deutsche Politikerin (CDU) und Staatssekretärin
 Otti Hüls (* 1942), deutsche Politikerin (CDU) und Landtagsabgeordnete
 Otti Pfeiffer (1931–2001), deutsche Lyrikerin sowie Kinder- und Jugendbuchautorin
 Otti Wilmanns (* 1928),  deutsche Botanikerin und Hochschullehrerin
 Otti Zacharias (1906–1981), deutsche Fotografin

OTTI ist die Abkürzung für:
 Office of Travel and Tourism Industries der US-Regierung
 Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut in Regensburg

Siehe auch:
 Ottifant
 Ottos Ottifanten
 Ottis Schlachthof
 Ottfried 
 Otto
 Oddi
 Ottey

Abkürzung